HMS Active je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Active (1869)
 HMS Active (1911) 
 HMS Active (H14) 
 HMS Active (F171)

Active